Catch the Sperm — серия бесплатных компьютерных игр в жанре горизонтального скролл-шутера, разработанная компанией Phenomedia Publishing для привлечения внимания к проблеме ВИЧ. Были выпущены версии игры на разных языках.

Игровой процесс 
Игрок управляет пушкой, стреляющей презервативами, и должен изолировать вирусы и сперматозоиды посредством презервативов.

Игры серии 
 Catch the Sperm (2001)
 Catch the Sperm 2 (2002)
 Catch the Sperm Unlimited (2003)

Сценарии 

 Duel (2003)
 Carnival (2003)
 Summer (2003)
 Christmas (Winter) (2003)
 Swiss Soccer (2003)
 EURO 2004 Portugal (2003)

Источники 

Серии компьютерных игр
Игры жанра Shoot 'em up
СПИД в массовой культуре